Spojení písmene E a číslice 64 může mít různé významy:

 Evropská silnice E64
 BMW řady 6 (E64)